Gamex, gamex ou GAMEX peut désigner :

Sigle 
 GAMEX (Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles), fait partie de la RAM (Réunion des Assureurs Maladie), anciennement Ram-Gamex, fonction gérée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) depuis 2020.

Substantif 
 Gamex, désormais appelée Comic Con Stockholm, est une exposition annuelle de jeux vidéo, à Stockholm en Suède.